Acquanegra ist der Name von

 Acquanegra Cremonese, italienische Gemeinde in der Provinz Cremona in der italienischen Region Lombardei, sowie der gleichnamige Hauptort
 Acquanegra sul Chiese, italienische Gemeinde in der Provinz Mantua
 Acquanegra (Lago Maggiore), Bach der in den Lago Maggiore mündet
 Acquanegra (Seveso), Bach der in den Seveso mündet